Laméovy koeficienty je označení pro:
 Laméovy koeficienty (mechanika) – fyzikální veličiny pro popis elastických vlastností izotropního pružného prostředí
 Laméovy koeficienty (křivočaré souřadnice) – pojem lineární algebry